Vinck est un nom de famille d'orgine néerlandaise, présent principalement dans l'est des Flandres. C'est une variante du nom Vink.

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alfred de Vinck de Winnezeele, (1852-1914), homme politique belge ;
 Antoine de Vinck, (1924-1992), céramiste et sculpteur belge ;
 Dominique Vinck, (1959- ), sociologue franco-belge ;
 Emile Vinck, (1870-1950), homme politique belge ;
 Gaston de Vinck, (1855-1927), homme politique belge ;
 Marie Vinck, (1983- ), actrice belge.

Édifices
 La Maison Vinck est un bâtiment de style « Art nouveau » édifié à Bruxelles par l'architecte Victor Horta.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme